Это список лазерных систем, на которых была достигнута мощность излучения более 100 ТВт. Все подобные системы основаны на применении технологии усиления чирпованных импульсов (CPA), однако различаются по типу используемых активных сред. Наиболее популярными являются лазеры на неодимовом стекле и на титан-сапфире. Имеются также несколько лазеров, основанных на оптическом параметрическом усилении чирпированных импульсов (OPCPA) в нелинейно-оптических кристаллах DKDP или LBO.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ICUIL World Map — Карта лабораторий, в которых установлены ультраинтенсивные лазерные системы // ICUIL

Самых мощных лазерных установок
Лазеры
Рейтинги